Iacobeni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Iacobeni (Sibiu)
 Iacobeni (Suceava)